Eigil est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Eigil est un prénom masculin d'origine scandinave.

Saint chrétien
 Eigil (+ 871), originaire de la région de Trèves, abbé du monastère de Saint-Prix à Flavigny en Bourgogne, élu ensuite archevêque de Sens ; fêté le 28 juin.

Autres personnalités portant ce prénom
 Eigil Friis-Christensen, physicien danois.
 Eigil Ramsfjell, capitaine de l'équipe norvégienne de curling qui remporta la médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver de 1988 à Calgary au Canada.
 Eigil Nielsen , ancien gardien de but de l'équipe nationale de football du Danemark, fondateur de la marque danoise  Select, médaille de bronze aux Jeux olympiques d'été de 1948 à Londres.
 Eigil Bryld, directeur de la photographie pour le film Becoming Jane.
 Eigil Knuth, explorateur danois qui effectua avec Paul-Émile Victor la traversée du Groenland d'ouest en est, en traîneaux à chiens, en 1936.
 Eigil de Fulda, abbé de Fulda élu en 817.

Personnages de fiction
 Eigil, personnage interprété par Nikolaj Lie Kaas dans le film danois Les Bouchers verts.

Références

Prénom masculin
Prénom scandinave